Kazuki est un prénom masculin japonais signifiant « espoir de paix/harmonie » porté ou ayant été porté par :

 Kazuki Nakajima, pilote automobile japonais ;
 Kazuki Nishishita, sauteur à ski japonais ;
 Kazuki Omori, médecin, réalisateur et scénariste japonais ;
 Kazuki Takahashi, mangaka japonais ;
 Kazuki Tomokawa, chanteur et poète japonais (de son vrai nom Tenji Nozoki).

En fiction :
 Kazuki Fucho-in, personnage du manga GetBackers.

Homonymie de prénom